Botany Bay kan syfta på:
 Botany Bay, vik, New South Wales, Australien
 City of Botany Bay, local government area, New South Wales, Australien
 Botany Bay (sång) – musikalsång från 1885
 Jim Jones at Botany Bay – traditionell australisk folkballad från tidigt 1800-tal